Švarcava je název více subjektů:
 Švarcava (přítok Berounky), levý přítok Berounky v Černošicích, okres Praha-západ
 Švarcava (přítok Labe), levý přítok Labe v Přelouči, okres Pardubice
 Švarcava (Rybník), zaniklá osada u bavorské obce Schwarzach na české straně česko-bavorské hranice na Horšovskotýnsku, okres Domažlice. Dosud zde existuje katastrální území Švarcava, dnes spadající pod obec Rybník.

Švarcava je rovněž někdejší alternativní název řeky Svratky.